Piotrowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Piotrowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
Piotrowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze
 Piotrowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze
 Piotrowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki
Piotrowicze  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo